

Patronyme 

 Emanuele Vona, coureur cycliste italien ;
 Franco Vona, coureur cycliste italien.

Toponyme 
 Vona (Colorado)